Bernitt bezeichnet:

 Bernitt, eine Gemeinde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)

Bernitt ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Bernitt (1899–1954), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Johann Joachim Bernitt (1925–1992), deutscher Kunstwissenschaftler und Museologe